Carausius – Karauzjusz
 Carausius Stål, 1875 – rodzaj owadów z rzędu straszyków